Span puede referirse a:

 Johan Baptist Spanoghe. Botánico y explorador británico de origen belga.
 <span>, un elemento de HTML.

Matemáticas:
 Span lineal. (Álgebra lineal).
 Span (teoría de categorías).